Catumbela Airport är en flygplats i Angola.   Den ligger i provinsen Benguela, i den västra delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Luanda. Catumbela Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Catumbela Airport är platt norrut, men åt sydost är den kuperad. Havet är nära Catumbela Airport västerut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydost om Catumbela Airport. Runt Catumbela Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Lobito,  kilometer norr om Catumbela Airport.

Omgivningarna runt Catumbela Airport är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är december, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Benguela (provins)